Sveopća povijest je pojam svojstven zapadnjačkoj povijesnoj znanosti. Predstavlja povijest kao cjelovitu koherentnu jedinicu. Prema američkom filozofu i politologu Francisu Fukuyami, sveopća povijest "nije enciklopedijski katalog svega što je poznato u čovječanstvu, nego pokušaj naći osmišljenu opću zakonitost razvitka ljudskih društava u cjelini."

Povijest
ru:Универсальная история